„Диско таньцор“ (; ) е индийски музикален филм от 1982 година с Митхун Чакраборти и Ким Яшпал.

Сюжет

В ролите

Музика 
Музиката за този филм е композирана от Бапи Лахири

Песни 
 „Yaad Aa Raha Hai“
 „I Am A Disco Dancer“
 „Krishna Dharti Pe Aaja“
 „Goron Ki Na Kalon Ki“
 „Auva Auva – Koi Yahan Nache“
 „Jimmy Jimmy Jimmy Aaja“
 „Ae Oh Aa Zara Mudke“
 „Goron Ki Na Kalon Ki“

Източници

Външни препратки 
 

Музикални филми
Индийски филми
Филми от 1982 година